The Blue Room (ep)
 The Blue Room (film, 2002)
 The Blue Room (film, 2005)